Николич може да се отнася за:

 Николич – село в община Дойран на Република Македония
 Предраг Николич – босненски шахматист и гросмайстор
 Томислав Николич – сръбски политик